075 Santo Eugênio I  ~ (654-657)  
 100 Papa Eugênio II  ~ (824-827) 
 169 Beato Eugênio III ~ (1145-1153) O.Cist.
 213 Papa Eugênio IV ~ (1431-1447) O.S.A.

Desambiguação